Ženská čtyřhra Istanbul Cupu 2017 probíhala ve druhé polovině dubna 2017. Do deblové soutěže istanbulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunsko-turecký pár Andreea Mituová a İpek Soyluová, jehož členky nestartovaly společně. Mituová nastoupila s Marianou Duque Mariñovou, aby ve čtvrtfinále podlehly Tímea Babosové s Çağlou Büyükakçay. Soyluová vytvořila nejvýše nasazenou dvojici s bývalou světovou jedničkou Sie Su-wej, s níž skončila v úvodním kole na raketách Jakupovićové a Nadiji Kičenokové.

Vítězem se stal nenasazený slovinsko-ukrajinský pár Dalila Jakupovićová a Nadija Kičenoková, který ve finále zdolal americko-belgické turnajové čtyřky Nicole Melicharovou a Elise Mertensovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Jakupovićová vybojovala první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Melicharovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  İpek Soyluová (1. kolo)
  María Irigoyenová /  Paula Kaniová (1. kolo)
  Nao Hibinová /  Danka Kovinićová (semifinále)
  Nicole Melichaová /  Elise Mertensová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2017
Tenis v Turecku v roce 2017